

Codici 
 ZUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Churchill Falls (Terranova e Labrador) (Canada)
 zum – codice ISO 639-3 della lingua kumzari

Televisione 
 Zum  – programma televisivo italiano degli anni 1960